Victoria hace referencia a varios artículos:
Sinónimo: Ganar

Antroponimia 

 Victoria (nombre).

Arquitectura 

 , varias iglesias del mismo nombre.

Astronomía 

 (12) Victoria, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Victoria (cráter), un cráter de Marte.

Batallas 

Diversas batallas en La Victoria, Estado Aragua, Venezuela:
 Batalla de La Victoria (1812).
 Batalla de La Victoria (1814).
 Batalla de La Victoria (1902).

Botánica 

 Victoria (planta), género de plantas acuáticas de la familia Nymphaeaceae.

Cine y televisión

Películas 

 Victoria (1972), mexicana, dirigida por José Luis Ibáñez.
 Victoria (2015), alemana, dirigida por Sebastian Schipper.
 Victoria (2016), francesa, dirigida por Justine Triet.

Series 

 Victoria (serie de televisión), 2016, británica, creada por Daisy Goodwin.

Telenovelas 

 Victoria (telenovela mexicana), 1987, de Televisa.
 Victoria (telenovela de 1995), de RCN Televisión, parte de los Cuentos de Bernardo Romero Pereiro.
 Victoria (telenovela colombiana), 2008, de Telemundo.

Concepto 

 Victoria (triunfo), superioridad o ventaja que se consigue del contrario, en disputa o lid.

Deporte 

 Club Deportivo Victoria, club de fútbol de La Ceiba, Honduras. 
 Club de Deportes Victoria, desaparecido club de fútbol de Victoria, Chile.
 Real Club Victoria, club de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España).

Estadios 

 Estadio de la Victoria, antiguo campo de fútbol del club Real Jaén, Jaén (España).
 Nuevo Estadio de la Victoria, campo de fútbol del club Real Jaén, Jaén (España).
 Estadio Victoria, campo de fútbol del club Necaxa, Aguascalientes (México).
 Estadio Victoria, campo de fútbol de Gibraltar.
 Estadio Victoria de Girón, en Matanzas (Cuba).

Empresas 

 Victoria's Secret, fabricante de lencería.

Geografía

Accidentes geográficos 

 Gran Desierto de Victoria, desierto australiano.

Áreas urbanas 

 La Victoria (Chile), barrio de la ciudad chilena de Santiago de Chile.
 La Victoria (Málaga), barrio de la ciudad española de Málaga.
 La Victoria (Santa Cruz de Tenerife), barrio de la ciudad española de Santa Cruz de Tenerife.
 La Victoria (Valladolid), barrio de la ciudad española de Valladolid.

Hidrografía 

 Cataratas Victoria, salto de agua en la frontera de Zambia con Zimbabue.
 Lago Victoria, espejo de agua de África.
 Laguna Victoria, laguna en el departamento del Beni (Bolivia).

Divisiones administrativas

Argentina 

 Victoria (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Victoria (Entre Ríos), localidad de la provincia de Entre Ríos.
 Departamento Victoria, división administrativa de la provincia de Entre Ríos.
 Colonia Victoria, localidad de la provincia de Misiones.

Australia 

 Victoria (Australia), estado.

Camerún 

 Victoria (Camerún), antiguo nombre de la ciudad de Limbe.

Canadá 

 Victoria (Columbia Británica), ciudad de Columbia Británica.

Chile 

 Victoria (Chile), comuna de la región de la Araucanía.

China 

 Victoria (Hong Kong), ciudad de Hong Kong.
 Victoria Harbour, puerto de dicha ciudad.

Colombia 

 La Victoria (Amazonas), municipio del departamento de Amazonas.
 La Victoria (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá.
 La Victoria (Valle del Cauca), municipio del departamento de Valle del Cauca.
 Victoria (Caldas), municipio del departamento de Caldas.

Costa Rica 
 La Victoria, distrito del cantón de Jiménez.

Cuba 

 Victoria de Las Tunas, antiguo nombre de la ciudad de Las Tunas.

El Salvador 

 Victoria (El Salvador), municipio del departamento de Cabañas.

España 

 La Victoria (Córdoba), municipio de la provincia de Córdoba.
 La Victoria de Acentejo, municipio en la isla de Tenerife, Comunidad Autónoma de Canarias.

Estados Unidos 

 Victoria (Arkansas), localidad en el estado de Arkansas.
 Victoria (Illinois), localidad en el estado de Illinois.
 Victoria (Minnesota), localidad en el estado de Minnesota.
 Victoria (Texas), localidad en el estado de Texas.
 Victoria (Virginia), localidad en el estado de Virginia.

Filipinas 

 Victoria de Mindoro, localidad en Mindoro Oriental.
 Victoria (Tarlac), localidad en Tarlac.

Haití 

 La Victoria (Haití), comuna haitiana del departamento de Norte.
 La Victoria (sección), primera y única sección comunal de la comuna de La Victoria.

Honduras 

 Victoria (Honduras), municipio en el departamento de Yoko.

Malasia 

 Victoria (Labuan), ciudad capital del Territorio Federal de Labuan.

Malta 

 Victoria (Malta), ciudad de la Isla de Gozo.

México 

 Municipio de Victoria (Guanajuato), municipio del estado de Guanajuato.
 Victoria (Guanajuato), población del estado de Guanajuato, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de Victoria (Tamaulipas), municipio del estado de Tamaulipas.
 Ciudad Victoria, ciudad del estado de Tamaulipas, cabecera del municipio anterior y capital del estado.
 La Victoria  (Sonora), localidad del estado de Sonora.
Victoria de Durango, Capital del estado de Durango.

Perú 

 Distrito de La Victoria, división administrativa de la provincia de Lima.
 Distrito de La Victoria (Chiclayo), distrito del departamento de Lambayeque.

Seychelles 

 Victoria (Seychelles), ciudad de la isla Mahé y capital de las Islas Seychelles.

Venezuela 

 La Victoria (Apure), ciudad del estado de Apure.
La Victoria (Aragua), ciudad del estado de Aragua.

Mitología 

 Victoria (mitología), diosa romana que personificaba el triunfo.

Ficticios 

 Seras Victoria, personaje de la serie Hellsing.

Política 

 Frente para la Victoria, alianza política argentina.
 Partido de la Victoria, partido político argentino.

Transporte 

 Victoria Line, línea de la red de metro de Londres (Inglaterra).
 Victoria Coach Station, estación de autobuses interurbanos de Londres (Inglaterra).
 Victoria (nao), nao de la primera vuelta al mundo.
 Victoria (barco vela radiocontrol), barco de vela dirigido por radiocontrol.
 Victoria (F-82), fragata de la Armada Española.
 Victoria (carruaje), tipo de coche de caballos.

Videojuegos 

 Victoria: An Empire Under the Sun, videojuego de estrategia desarrollado por Paradox.
 Victoria II, videojuego estratégico lanzado en 2010 por Paradox.

Enlaces externos